Білизна (Aspius) — рід риб родини коропових (Cyprinidae)
 Білизна — побутовий відбілюючий засіб на основі гипохлорита натрію
 Постільна білизна — речі для ліжка (по́стіль)
 Спідня білизна — одяг, що вдягається безпосередньо на тіло людини
 Столова білизна — скатертини, серветки, рушники та інші тканинні вироби для побутових потреб. Раніше виготовлялися з бавовняної, лляної або шовкової тканини, переважно білого кольору, чому й завдячують своєю назвою.